Anglojęzyczny i szkockojęzyczny odpowiednik słowa „zamek”. 

Pozostałe znaczenia:

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Castle – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okfuskee
 Gmina Castle (ang. Castle Township) w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson

Wielka Brytania 
 Castle –  w Cardiff, w Walii
 Castle – obwód głosowania i jednostka administracyjna (community) w Swansea, w Walii 
 Castle – obwód głosowania w Newcastle upon Tyne, w Anglii

Muzyka 
 Castle – album Jolin Tsai z 2004 roku
 Castle – album Sherman Chung z 2008 roku
 „Castle” – utwór Macklemore’a i Ryana Lewisa pochodzący z wydanego w 2012 roku albumu The Heist
 „Castle” – singel Halsey pochodzący z wydanego w 2015 roku albumu Badlands
 „Castle” – utwór Eminema pochodzący z wydanego w 2017 roku albumu Revival

Literatura 
 Castle – publikacja Davida Macaulaya z 1977 roku
 Castle – powieść Gartha Nixa z 2000 roku (w Polsce znana pod tytułem Wieża), będąca drugą częścią serii powieści Siódma wieża

Inne 
 Castle – amerykański serial telewizyjny
 Castle Project – framework do tworzenia aplikacji
 Operacja Castle – seria testów atomowych, przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone na atolu Bikini w 1954 roku

Osoby 
 Andrew Castle – brytyjski tenisista i dziennikarz
 Barbara Castle – brytyjska polityk
 Dalton Castle – amerykański wrestler
 Eduard Castle – austriacki germanista i historyk literatury
 Irene Castle – amerykańska tancerka
 John Castle – brytyjski aktor
 Keisha Castle-Hughes – nowozelandzka aktorka
 Louis Castle – amerykański producent gier komputerowych
 Michael N. Castle – amerykański polityk
 Naomi Castle – australijska piłkarka wodna
 Nick Castle – amerykański reżyser, scenarzysta i aktor
 Peggie Castle – amerykańska aktorka
 Peter Castle – angielski piłkarz
 Roy Castle – brytyjski tancerz, piosenkarz, aktor i osobowość telewizyjna
 Steve Castle – angielski piłkarz
 Vernon Castle – brytyjski tancerz
 Wendell Castle – amerykański rzeźbiarz i projektant mebli
 William Castle – amerykański producent filmowy, reżyser i aktor
 William Bosworth Castle – amerykański lekarz i fizjolog
 William E. Castle – amerykański genetyk

Postacie fikcyjne 
 Frank Castle – posługujący się pseudonimem „Punisher” bohater komiksów wydawanych przez Marvel Comics oraz zrealizowanych na ich podstawie filmów fabularnych, serialu telewizyjnego i gier komputerowych
 Olivia Castle – pracownica biurowa, bohaterka filmu Oszukać przeznaczenie 5
 Richard Castle – pisarz, główny bohater serialu telewizyjnego Castle

Zobacz też 
 Castles – album Lil Peepa i Lil Tracy’ego z 2016 roku